Lipnica Wielka (Nowy Sącz)
 Lipnica Wielka (Nowy Targ)
 Lipnica Wielka (gmina)